Route 3 steht für folgende Verkehrswege:
 Prince Edward Island Route 3, Kanada
 Route 3 (Oman)
 National Route 3, Südafrika 
 Nationale Fahrradroute 3 (Norwegen)

Vereinigte Staaten:
 Alaska Route 3
 New Mexico State Route 3
 U.S. Route 3
 Illinois State Route 3

Siehe auch:
 Ruta 3